determinisme (filosofie), filosofisch determinisme
 Sapir-Whorfhypothese, taalkundig determinisme
 een deterministische procedure: de output is een functie van de input, toeval speelt geen rol